Алекса́ндр Шлычко́в: Шлычков, Александр Геннадьевич (род. 1961) — российский спортивный функционер (тхэквондо).
 Шлычков, Александр Юрьевич (род. 1970) — советский и украинский легкоатлет.